Dipolydora är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Addison Emery Verrill 1879. Dipolydora ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Dipolydora